Ризен (от  — «гигантский, огромный») — может означать:
 Ризен (порода кроликов) — порода кроликов.

Фамилия 
 Ризен, Арни (1924—2012) — американский профессиональный баскетболист.
 Ризен, Ирина Петровна (род. 1965) — советская волейболистка, игрок сборной СССР (1984—1989).

См. также 
 Risen (значения)